Saone může být:
 Saladinova citadela v Sýrii
 Saone (Lakotové) – souhrnný název pro severní lakotské kmeny Hunkpapů, Sihasapů, Itazipčů, Mnikonžuů a Oohenunpů

Podobné výrazy 
 Saône
 Saôna – řeka ve Francii

Externí odkazy